Theodor Körner kan syfta på bland andra:

* Theodor Körner (författare) (1791–1813), tysk skriftställare
 Theodor Körner (president) (1873–1957), österrikisk general och politiker